Asia League Ice Hockey 2007/2008 var den femte säsongen av Asia League Ice Hockey. Totalt sju lag från tre länder deltog. Inför säsongen slogs de båda kinesiska lagen Hosa och Changchun Fuao ihop och bildade China Sharks. Oji Eagles vann mästerskapstiteln, efter att inte ha förlorat en enda match i slutspelet och istället vunnit nio raka matcher.

Grundserien

Tabell

Nedan ses slutställningen för grundserien.

Slutspelet
Lagen placerade 3-6 i grundserien möttes i kvartsfinaler, medan lagen placerade 1-2 förkvalificerades till semifinal. I slutspelet avgjordes samtliga omgångar i bäst av fem matcher; nedan ses utgången.

Källor

Externa länkar
 Asia League Ice Hockey

Ishockeysäsongen 2007/2008
2013/2014
2007 i Japan
2007 i Kina
2007 i Sydkorea
2008 i Japan
2008 i Kina
2008 i Sydkorea